Alto puede referirse a:

 Alto, registro de voz.
 Señal de alto.
 Alto, loma o colina, montaña de destacada elevación respecto al suelo.

Lugares
 Alto (Buenos Aires), barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Alto (California), localidad del estado de California, Estados Unidos.
Alto (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
Alto (Friol), lugar español de la parroquia de Rocha, del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Alto (Georgia), localidad del estado de Georgia, Estados Unidos.
Alto (Guitiriz), localidad española de la parroquia de Negradas, del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
Alto (Laracha), localidad española de la parroquia de Coiro, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
 Alto (Italia), localidad de la provincia de Cuneo, Italia.
Alto (Mellid), aldea española de la parroquia de Jubial, del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.
Alto (Órdenes), casas de labor españolas de la parroquia y municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Alto (Pastoriza), aldea española de la parroquia de Pousada, del municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
Alto (Santiago de Compostela), aldea española de la parroquia de Barciela, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
 Alto (Texas), localidad del estado de Texas, Estados Unidos.
 Alto (Wisconsin), localidad de Wisconsin, Estados Unidos.
O Alto (Abadín), localidad española de la parroquia de Moncelos, del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Artes), localidad española de la parroquia de Artes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
O Alto (Berdillo), localidad española de la parroquia de Berdillo, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
O Alto (Cabañas), localidad española de la parroquia de Salto, del municipio de Cabañas, provincia de La Coruña, Galicia.
O Alto (Castro de Rey), barrio español de la parroquia de Pacios, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Cerceda), localidad española de la parroquia y municipio de Cerceda, provincia de La Coruña, Galicia.
O Alto (Frades), localidad española de la parroquia de Gafoy, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
O Alto (Gondaísque), aldea española de la parroquia de Gondaísque, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Joibán), localidad española de la parroquia de Joibán, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Monterroso), aldea española de la parroquia de Balboa, del municipio de Monterroso, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Muras), aldea española de la parroquia de Balsa, del municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.
O Alto (Orense), localidad española de la parroquia de Villaderrey, del municipio de Trasmiras, provincia de Orense, Galicia.